Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Федерации. Проводится между командами, проигравшими в 1/4 финала Мировой группы и победившими в Мировой группе II.

Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2014 году; проигравшие — в Мировой группе II.

Игры

Германия — Сербия

США — Швеция

Швейцария — Австралия

Испания — Япония

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2013. Плей-офф Мировой Группы

Ссылки 
 Официальный сайт 

Плей-офф